Воробель Іван Володимирович (1981—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Воробель Роман Антонович (* 1952) — український фахівець у галузі технічної кібернетики й інформатики, доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Воробець